Аяго́зький район (, ) — адміністративна одиниця у складі Абайської області Казахстану. Адміністративний центр — місто Аягоз.

Населення — 77001 особа (2009; 84220 в 1999).

Склад 
До складу району входять 21 сільський округ, 1 міська та 1 селищна адміністрації:

Найбільші населені пункти

Примітки 

Райони Абайської області